Из-за раскола в международном самбо в 1993 году прошли два альтернативных чемпионата под эгидой ФИАС и МФС (Международная федерация самбо).

ФИАС 

XII Чемпионат Европы по самбо 1993 года прошёл в июне в Калининграде с 30 апреля по 2 мая. В соревнованиях приняли участие спортсмены 8 стран: Белоруссия, Болгария, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Польша, Россия.

Медалисты

Командный зачёт

МФС 

II чемпионат Европы под эгидой МФС прошёл в Турине 6-10 августа.

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Чемпионаты Европы по самбо
Апрель 1993 года
Май 1993 года
Международные спортивные соревнования в Калининграде
Спорт в России в 1993 году
Международные соревнования по самбо в России
самбо
Чемпионаты Европы в России
1993 год в Калининградской области
Август 1993 года
Международные спортивные соревнования в Турине
Спорт в Италии в 1993 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по самбо в Италии